Por Nueva Mayoría puede referirse a:

 Nueva Mayoría (Chile), coalición política chilena (2013-2018).
 Nueva Mayoría para Chile, coalición electoral chilena (2009-2010).
 Nueva Mayoría (Perú), extinto partido político peruano.
Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, coalición electoral uruguaya (2004).
Nueva Mayoría (Eslovaquia) partido político conservador de Eslovaquia.